L'Heure suprême peut faire référence à :

 L'Heure suprême (The Great Moment), film américain réalisé par Sam Wood (1921) ;
 L'Heure suprême (Seventh Heaven), film américain réalisé par Frank Borzage (1927) ;
 L'Heure suprême (Seventh Heaven), film américain réalisé par Henry King (1937) ;
 Seventh Heaven, album du groupe japonais Kalafina sorti en 2009.